Schroef van Archimedes, een apparaat om materiaal te transporteren
 de worm van een wormwiel, een apparaat om een krachten en bewegingen haaks over te brengen